Гранха син Номбре има више значења:

 Гранха син Номбре (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха син Номбре (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику